The Sun, a második legnagyobb példányszámú napilap az Egyesült Királyságban és Írországban
The Sun (napilap, New York)
The Sun (hetilap, Oregon)
The Sun (folyóirat, Hong Kong)
The Sun (website, Malaysia)
The Sun (dal)
The Sun, Tanel Padar által 2003-ban alapított észt zenekar